Alina Maksymenko 
 Andrij Maksymenko
 Maksym Maksymenko